Tourist Trap ist der Name

 eines amerikanischen Horrorfilms aus dem Jahr 1979, siehe Tourist Trap – Die Touristenfalle.
 eines amerikanischen Films aus dem Jahr 1984, siehe Tourist Trap (1984).
 eines amerikanischen Abenteuerfilms aus dem Jahr 1998, siehe Mein Uropa, der Held.
 einer kanadischen Filmkomödie aus dem Jahr 2002, siehe Tourist Trap (2002).